Magion steht für:
 Magion 1, tschechoslowakischer Forschungssatellit
 (2696) Magion, Asteroid des inneren Hauptgürtels.